De afkorting voor het bestandsformaat Device Independent, veel gebruikt bij TeX.
 De afkorting voor Digital Visual Interface, een aansluiting die gebruikt wordt voor de digitale overdracht van videosignalen.
 De afkorting voor Disaster Victim Identification, een afdeling van de Belgische federale Politie
 Het Romeinse getal of jaartal 506.
Een fonds van de Nederlandse overheid met 400 miljoen in kas met de naam: Dutch Venture Initiative